Hialina puede referirse a:

 Hialina (banda), agrupación musical colombiana de Metalcore.
 Hialino ,sustancia transparente
 Cartílago hialino, tejido Conjuntivo de único conjunto de células simples.
 Enfermedad de la membrana hialina, trastorno respiratorio presentado en recién nacidos prenatales.